Idlib (district)
 Idlib (gouvernement)
 Idlib (stad)